Chubak est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Sadegh Chubak ou Tchoubak (1916-1998), écrivain et traducteur iranien
 (né en 1964), homme d'affaires ukrainien

Homonymie de patronyme